Rhee – cognome coreano
 Syngman Rhee – politico e dittatore coreano
 Glenn Rhee – personaggio del fumetto The Walking Dead